Джеймс Батлер (; около 1359 — 7 сентября 1405) — ирландский аристократ и пэр, 3-й граф Ормонд (1382—1405). По материнской линии праправнук короля Англии Эдуарда I Плантагенета.

Биография 
Старший сын Джеймса Батлера, 2-го графа Ормонда (1331—1382) и Элизабет Дарси, баронессы Ормонд (1332—1390). 18 октября 1382 года после смерти своего отца Джеймс Батлер стал 3-м графом Ормондом, унаследовав отцовские замки и поместья.

В 1385 году Джеймс Батлер, 3-й граф Ормонд, построил замок Гауран у одноименного посёлка. Замок стал его основной резиденцией. Поэтому Джеймса Батлера иногда называли граф Гауран. В 1391 году он приобрел замок Килкенни у семьи Диспенсер. Он также построил замок Данферт, а в 1386 году основал монастырь в Эйлсбери в Бакингемшире.

В 1384 году Джеймс Батлер стал заместителем лорда-лейтенанта Ирландии, сэра Филиппа Куртене, племянника архиепископа Кентерберийского Уильяма Куртене. Вскоре между Филиппом Куртене и Джеймсом Батлером, 3-м графом Ормонда, началась открытая вражда. Король Англии Ричард II, чтобы подавить восстание в Ирландии, отправил туда экспедицию под руководством своего фаворита, Роберта де Вера, герцога Ирландии. В 1386 году в Ирландию был отправлен Джон Стэнли, король острова Мэн, в качестве заместителя Роберта де Вера. От имени короля Ричарда II и Роберта де Вера Джон Стэнли возглавил военную экспедицию в Ирландию, чтобы подавить восстание. Его сопровождали епископ Александр де Балкот из Мита и сэр Роберт Крулл. Джеймс Батлер присоединился к Джону Стэнли после его прибытия в Ирландию. После успешного завершения экспедиции Джон Стэнли в том же 1386 году был назначен королевским наместником Ирландии (1386—1388). Епископ Александр Балкот был назначен канцлером, Роберт Крулл стал казначеем, а Джеймс Батлер сохранил прежнюю должность губернатора.

12 февраля 1388/1389 года граф Ормонд занимал должность губернатора графств Килкенни и Типперэри. 25 июля 1392 года Джеймс Батлер был назначен лордом-юстициарием Ирландии, а в 1401 году он вторично занял эту должность. В 1397 году он помогал Роджеру Мортимеру, 4-му графу Марчу, лорду-лейтенанту Ирландии, против ирландского клана О’Брайен, а еще в 1390 году он взял в плен Тадга О’Кэрролла, принца Эйле.

Джеймс Батлер скончался в замке Гауран в 1405 году и был похоронен в соборной церкви Святой Марии в Гауране.

Брак и дети 
До 17 июня 1386 года Джеймс Батлер, 3-й граф Ормонд, женился на Энн Уэллс (1360 — 13 ноября 1397), дочери Джона де Уэллса, 4-го барона Уэллса (1334—1361), и его жены Мод де Рос (ум. 1388). У них было пять детей:

 Джеймс Батлер, 4-й граф Ормонд (1392—1452), 1-я жена с 1413 года Джоан де Бошан (1396—1430), дочь Уильям аде Бошана, 1-го барона Бергавенни, 2-я жена с 1432 года Джоан Фицджеральд (ок. 1398—1452), дочь Джеральда Фицджеральда, 5-го графа Килдэра, и вдова Дженико Грея
 Сэр Ричард Батлер из Полстауна (1395—1443), женат на Кэтрин (1395—1420), дочери Гилдас О’Рейли, лорда Восточного Брейфне. Его крестным отцом был король Англии Ричард II.
 Энн Батлер (ок. 1394—1418), жена Джона Вогана
 Сэр Филипп Батлер (ок. 1398—1418), женат на Элизабет, дочери сэра Джона Кокейна, главного барона казначейства, и Иды де Грей. Предок баронов Ботелеров из Брантфельда
 Сэр Ральф Батлер, женат на Маргарет де Бервик.

В 1399 году Джеймс Батлер вторично женился на Кэтрин Фицджеральд, дочери Джеральда Фицджеральда, 3-го графа Десмонда. У них было четверо детей:

 Джеймс «Галлда» Батлер (ум. 1434)
 Эдмунд Батлер
 Джеральд Батлер
 Теобальд Батлер

От неизвестной любовницы у графа Ормонда был, по крайней мере, один незаконнорожденный сын, Томас Ле Ботеллер (умер в 1420), также известный как Томас Баках (Хромой). Томас Баках был членом Ордена госпитальеров и лордом-депутатом Ирландии. В 1419 году он командовал отрядом из 700 ирландцев в составе английской армии во время осады Руана.

Источники 
 Richardson, Douglas, and Kimball G. Everingham. Magna Carta Ancestry A Study in Colonial and Medieval Families. Royal ancestry series. Baltimore, Maryland: Genealogical Pub. Co, 2005. googlebooks.com Accessed November 9, 2007
 Doyle, James William Edmund. The Official Baronage of England, Showing the Succession, Dignities, and Offices of Every Peer from 1066 to 1885, with Sixteen Hundred Illustrations. London: Longmans, Green, 1886. googlebooks.com Accessed November 9, 2007

Примечания

Ссылки 
 James Butler, 3rd Earl of Ormonde
 Butler family

Батлеры
3
Юстициарии Ирландии